Velika nagrada Evrope je nekdanja dirka svetovnega prvenstva Formule 1. Redno je potekala med letoma  in ,  in  ter  in , medtem ko se je zadnjič odvijala v .

Dirko so gostila dirkališča v različnih evropskih državah. Med letoma 1999 in  je redno potekala na nemškem dirkališču Nürburgring, ki jo je gostilo tudi v sezonah  in . Med sezonama  in 2012 se je redno odvijala na uličnem dirkališču v španskem mestu Valencija. Dvakrat je potekala na dirkališčih Jerez v Španiji in Brands Hatch v Združenem kraljestvu, enkrat pa na dirkališču Donington, prav tako v Združenem kraljestvu. V sezoni 2016 se je odvijala na uličnem dirkališču v azerbajdžanski prestolnici Baku, ki je v naslednji  začelo gostiti dirko za Veliko nagrado Azerbajdžana.

V  je Velika nagrada Evrope potekala v Doningtonu v Združenem kraljestvu po deževnem vremenu. Ayrton Senna je zmagal, potem ko je za krog prehitel vse tekmece, razen drugouvrščenega Damona Hilla, ki je ciljno črto prečkal z zaostankom skoraj minute in pol. To je bila po mnenju mnogih ena najboljših dirk v Brazilčevi karieri in tudi ena najboljših voženj po deževnem vremenu v zgodovini Formule 1.

V sezoni 1997 je bila Velika nagrada Evrope v Jerezu zadnja dirka sezone ter sta se Michael Schumacher in Jacques Villeneuve, ki ju je pred dirko ločila le točka, borila za naslov prvaka. Končalo se je s kontroverznim trčenjem, kaznijo Schumacherja in edinim naslovom prvaka Villeneuva.

Zmagovalci Velike nagrade Evrope

Velika nagrada Evrope kot samostojna dirka

Večkratni zmagovalci

Po letih

Velika nagrada Evrope kot častni naziv

Evropa

Športne prireditve v Nemčiji
Športne prireditve v Angliji
Motošport v Španiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1983